

Geografia
Francia
La Torre, antico nome italiano di La Tour – comune del dipartimento delle Alpi Marittime

Italia
La Torre – l'unica frazione di Robbio in provincia di Pavia
La Torre – l'unica frazione di Santa Maria la Fossa in provincia di Caserta
La Torre - Ponte Lucidi – frazione di Subiaco in provincia di Roma

Spagna
La Torre – comune della Provincia di Avila
La Torre d'en Besora – comune della provincia di Castellón
La Torre de Cabdella – comune della provincia di Lleida
La Torre de Claramunt – comune della provincia di Barcellona
La Torre de Fontaubella – comune della provincia di Tarragona
La Torre de l'Espanyol – comune della provincia di Tarragona

Persone
Andrea La Torre – cestista italiano
Antonio La Torre – allenatore di atletica leggera italiano
Carmelo La Torre – calciatore italiano
Cathy La Torre – avvocata e politica italiana
Enzo La Torre – attore italiano
Franco La Torre – attivista e ambientalista italiano
Ketty La Torre – pattinatrice di short track italiana
Leonardo La Torre – politico italiano
Mario La Torre – economista italiano
Pio La Torre – politico italiano
Placido La Torre – anarchico e avvocato italiano

Altro
Edificio La Torre – palazzo di Firenze
La torre – raccolta di poesie di William Butler Yeats del 1928
La torre – tragedia in cinque atti di Hugo von Hofmannsthal, scritta nel 1927 e pubblicata postuma nel 1934
La Torre – Arcano maggiore dei tarocchi